Числительные тюркских языков — система числовых обозначений, используемых в исторических и современных языках тюркской языковой семьи. В большинстве языков эти числительные совпадают и таким образом могут быть возведены на пратюркский уровень.

Обозначения первого десятка (1—9) 

Реконструируются в следующем виде:
 bīr;
 ẹ(k)ki ~ i(k)ki 
 в реконструкции О.А. Мудрака) ẹʼ(k)ki ~ ĭʼ(k)ki < ẹʼki ~ ĭʼki;
 üčə — после отделения булгарских üč;
 dȫrdə — после отделения булгарских dȫrt;
 bẹ̄łk(ə)— после отделения булгарских bẹ̄š;
 altu (alto?)
 на невозможность реконструкции altï указывают чувашские рефлексы без палатализации;
 jẹti ~ jẹtti ~ jẹdti
 у О.А. Мудрака ʒ'ĕddi (ʒ' = d') < ʒ'ēdi;
 se(k)k(i)ŕ — после отделения булгарских se(k)kiz
 у О.А. Мудрака sĕgiř < segřə < sēgřə;
 do(q)q(u)ŕ — после отделения булгарских do(q)quz
 у О.А. Мудрака do9uř < do9řə < dō9řə.

Для порядкового прилагательного от числительного 1 может образовываться супплетивная форма (например, от существительного baš 'голова, начало', а в чувашском ом/ум, в булгарском алем — от слова 'перед, лоб').

По данным булгарского языка восстанавливается супплетивная основа для порядкового прилагательного от числительного 2 (твирем/твирим, современное чувашское тепӗр и производные 'другой, второй, второй из двух').

Для числительного 5 восстанавливается также форма eʼt(ə) — булгарское етх '5' и ехтем 'пятый'.

Обозначения десятков 
 ōn — до отделения булгарских, возможно, ōnə — 10 ;
 ji/egirmi/e — 20
 у О.А. Мудрака ʒ'ẹɣrəma;
 o(t)t(u)ŕ — после отделения булгарских o(t)tuz — 30
 у О.А. Мудрака ŏʼtuŕ < ŏʼtŕə;
 qïr(ï)q — до отделения булгарских, возможно, qïr(ï)qə — 40;
 e(l)liɣ — 50
 возможно, из etliɣ, откуда ittik в чагатайском;
 altmï/əł — после отделения булгарских altmïš — 60
 на отсутствие гласного между t и m указывают рефлексы в различных языках, в том числе в чувашском;
 jetmi/əł — после отделения булгарских jetmiš — 70
 на отсутствие гласного между t и m указывают рефлексы в различных языках, в том числе в чувашском (отсутствие палатализации);
 sekŕ ōn(ə) — после отделения булгарских sek(i)z ōn — 80
 у О.А. Мудрака seks-en < segŕ-ōn;
 doqŕ ōn(ə) — после отделения булгарских doq(u)z ōn — 90
 у О.А. Мудрака toqs-on < do9ŕ-ōn.

Обозначения более крупных разрядов 

 jǖŕ — после отделения булгарских jǖz — 100;
 bïŋ ~ biŋ — 1 000
 на основании монгольских коррелятов — bïŋ;
 tümen — 10 000.

Названия кратных сотен (от 200 до 900) представляют собой сочетания числительных от 2 до 9 с числительным 100 и не сращиваются в одно слово.

Конструкции предшествования 
Для числительных второго и третьего десятков реконструируются особые способы сочетания — обозначение единицы (1—9) и после него разряда (20, 30), что отражается в древнетюркских текстах:
 bir je/iɣirmi — 11 (не 21);
 bir otuz — 21 (не 31).

Типологически это сопоставляется с конструкциями наподобие пять минут первого, что не совсем, однако, корректно, поскольку в тюркских немаркированными оказываются оба члена конструкции, тогда как в приведенной фразе из русского второй член употреблен в родительном падеже.

Синонимичные обозначения

Дробные и вопросительные числительные

Разряды

Числительные в современных тюркских языках

Литература 
 М. Р. Федотов. Этимологический словарь чувашского языка, ч. 1, 2.
 О. А. Мудрак. Заметки о языке и культуре дунайских булгар.
 О. А. Мудрак. Классификация тюркских языков и диалектов с помощью методов глоттохронологии на основе вопросов по морфологии и исторической фонетике. (Серия «Orientalia и Classica». Вып.23) М., РГГУ. 2009.

Тюркские языки
Числительные